Irwin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Irwin Township (Oklahoma)
 Irwin Township (Pennsylvania)
 Irwin Township (South Dakota)